Одесский археологический институт (ОАИ; ) — высшее учебное многопрофильное учреждение для подготовки архивистов, музееведов и культурологов. Действовал в Одессе в 1921—1924 годах.

Одесский археологический институт был открыт в августе 1921 года (ректор Ю. Оксман, проректор — С. Дложевский), согласно решению Одесского губернского отдела профессионального образования, как высшее научно-учебное и профессионально-техническое заведение с трёхлетним курсом обучения для «научной и практической» подготовки архивистов, музееведов и культурологов. Преподавателями на двух отделениях института (археологическом и археографическом) были профессора Б. Варнеке, Р. Волков, М. Болтенко, О. Шпаков и другие. Среди студентов института — будущие академики Н. Алексеев, профессор С. Брейбург, И. Троицкий и другие. Осуществлён только один выпуск. 

В 1924 году институт был расформирован в связи с решением создать на базе Одесского института народного образования музейно-библиотечно-архивный факультет.

Литература 
 
 Боровой С. Я. К истории создания Одесского археологического института и его археографического отделения. В кн.: Археографический ежегодник за 1978 год. М., 1979;
 Матяш І. Б. Археологічний інститут в Одесі: Втрачені можливості. «Архіви України», 1998, № 1—6;
 Матяш І. Б. Джерела до історії Одеського археологічного інституту // Архів. Документ. Історія. Сучасність. – Т. ІV. – Одеса, 2001. – С. 143–147.
 Ізбаш-Гоцкан Т. О. Одеський і Санкт-Петербурзький археологічні інститути: порівняльна характеристика // Записки історичного факультету. — Вип. 19. — Одеса, 2008. — С. 368–369.
 Левченко В. В. Коротка історія Одеського археологічного інституту: від зародження ідеї до її реалізації за ініціативою «знизу» та ліквідації «зверху» (до 95-річчя від дня заснування) // Стародавнє Причорномор’я. – Випуск ХІ / Голов. ред. І. В. Немченко. – Одеса, 2016. – С. 291–299.

Высшие учебные заведения Одессы
Учебные заведения Одессы, прекратившие своё существование
Учебные заведения, расформированные в 1924 году
Археологические организации